Тэрухито (昭仁), Император Сакурамати (桜町天皇) (8 февраля 1720 — 28 мая 1750) — 115-й правитель в истории Японии, правил с 13 апреля 1735 по 9 июня 1747. Титул: Вака-но-мия (若宮).

Утверждал, что является реинкарнацией Принца Сётоку. С помощью Токугавы Ёсимунэ занимался реставрацией Имперских традиций, восстановил, среди прочего, дайдзёсай (大嘗祭, церемонию сбора первого урожая Императора) и синдзёсай (新嘗祭, церемонию сбора урожая Императором). Также утверждается, что он являлся талантливым автором танка.

Биография 
Император Сакурамати родился 8 февраля 1720 года. Он был первым сыном императора Накамикадо. Матерью мальчика была Коноэ Хисако, дочь советника и министра высшей политики Коноэ Иэхиро. Новорождённому дали имя Тэрухито.

В 1728 году 8-летний принц стал наследником престола и получил титул котайси. В апреле 1735 года отец передал ему пост императора Японии.

29 декабря 1738 года император Сакурамати исполнил древний обряд дайдзёсай. Этот обряд был восстановлен в 1687 году дедом монарха, императором Хигасияма на основе церемониала 1466 года императора Го-Цутимикадо. Однако при правлении отца Сакурамати, императора Накамикадо, его перестали проводить. Реставрация обряда императором Сакурамати была окончательной и с тех пор его исполняли все японские монархи.

9 июня 1747 года император Сакурамати передал престол своему сыну Тохито, который принял имя император Момодзоно. Сам отставной монарх взял себе титул дайдзё тэнно и занялся изучением японской истории и литературы. За заслуги в реставрации старых дворцовых обычаев, достижения в поэзии и живописи императора Сакурамати называли перевоплощением легендарного принца Сётоку. Составил поэтические антологии  и .

28 мая 1750 года Император Сакурамати умер в 30-летнем возрасте. Его похоронили в  на территории монастыря Сэнрю-дзи в районе Хигасияма в Киото

Генеалогия 
Первенец Императора Накамикадо. Родил трёх детей:
 Нидзё?? (二条舎子)
 Первая дочь: Принцесса?? (盛子内親王)
 Вторая дочь: Принцесса Тосико (智子内親王) (Императрица Го-Сакурамати)
 Фрейлина Анэкодзи Садако (姉小路定子)
 Первый сын: Принц Тохито (遐仁親王) (Император Момодзоно)

Примечания 

 09